Długi Wierch – grzbiet we wschodniej części Tatr Bielskich
 Długi Wierch (Wierch Średnica) – szczyt w zachodniej części Tatr Bielskich